Desa Pasirtanjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirtanjung (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 107,15), Jawa Barat, 
 Desa Pasirtanjung (administrativ by i Indonesien, lat -6,34, long 107,21), Jawa Barat, 
 Desa Pasirtanjung (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 107,44), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar